

Plusieurs villes ou communes possèdent une rue, une avenue ou une place portant le nom de l'écrivain Émile Zola :

L'avenue Émile Zola à Schaerbeek, Bruxelles

La rue Émile-Zola à Alfortville ;
 La rue Émile-Zola à La Courneuve ;
 La place Émile-Zola à Dijon ;
 la rue Émile-Zola à Issy-les-Moulineaux
 La rue Émile-Zola à Lyon ;
 La rue Émile-Zola dans le  de Marseille ;
 La place Émile-Zola à Nantes ;
 La rue Émile-Zola à Oissel.
 L'avenue Émile-Zola dans le  arrondissement de Paris ;
 La rue Émile-Zola à Reims ;
 Le quai Émile-Zola à Rennes ;
 La rue Émile-Zola à Suresnes ;
 La rue Émile-Zola est une rue commerçante de Troyes ;
 Le cours Émile-Zola à Villeurbanne ;
 La Rue Émile-Zola à Segré ;

La rue Émile-Zola est une rue du quartier du plateau en face du palais présidentiel à Dakar.

Zola Émile Rue
Emile-Zola